Jméno a příjmení John Barry nosí více osobností:

 John Barry (námořní důstojník) (1745–1803) – kapitán Kontinentálního námořnictva
 John Barry (skladatel) (1933–2011) – britský skladatel filmové hudby
 John Barry (britský poslanec) – irský politik, člen britského parlamentu za obvod South Wexford v letech 1885–1893
 John Barry (irský politik) – irský politik Strany zelených
 John Barry (tenista) – novozélandský tenista
 John M. Barry – americký historik a spisovatel
 John S. Barry (1802–1870) – americký politik, guvernér Michiganu
 John Vincent Barry (1903–1969) – soudce nejvyššího soudu ve Victorii
 SS John Barry – liberty ship
 John Barry (biskup) (1799–1859) – římskokatolický biskup